Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Tampere Open 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Mark Koevermans e Jan Siemerink (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Massimo Cierro e Tobias Svantesson (tds n. 1) con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di Serie

  Mark Koevermans /  Jan Siemerink (campioni)
  Massimo Cierro /  Tobias Svantesson (finale)

  Nicklas Kulti /  Magnus Larsson (quarti di finale)
  Tomas Nydahl /  Peter Svensson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Tampere Open 1990